Fayetteville to nazwa kilku miejscowości w Stanach Zjednoczonych, upamiętniająca Markiza de La Fayette, francuskiego bohatera amerykańskiej wojny rewolucyjnej.

Miejscowości w USA:
 Fayetteville – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega
 Fayetteville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Fayetteville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fayette
 Fayetteville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Fayetteville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Fayetteville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Fayetteville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Fayetteville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Fayetteville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Lincoln
 Fayetteville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fayette
 Fayetteville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Fayetteville (ang. Fayetteville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Fayetteville (ang. Fayetteville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair

Zobacz też 
 Fayette, La Fayette, Lafayette